Zeedruif (ribkwal) (Pleurobrachia pileus), in  zeeën en oceanen voorkomende ribkwal
 Ephedra, plantengeslacht
 Stranddruif (Coccoloba uvifera), plant uit de duizendknoopfamilie